Duque de Saldanha - título nobiliárquico português

Pessoas
Aires de Saldanha - um vice-Rei da Índia
António de Saldanha -  capitão militar, navegador e administrador colonial português do século XVI.
Carlos Saldanha - diretor brasileiro
Luiz Saldanha - oceanógrafo português
Marechal Saldanha - político português do século XIX
Nádia Saldanha - jornalista e modelo brasileira

Prédios históricos
Estação Saldanha
Livraria Saldanha
Solar Saldanha

Localidades

Baía de Saldanha
Saldanha, South Africa

Saldaña
Saldaña de Burgos

Saldanha (Mogadouro)
Praça Duque de Saldanha (Lisboa)

Outros
1456 Saldanha - um asteroide

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas